Бе́рге () — может означать:

 Берге — дворянский род.

Топонимы 
 Берге — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Саксония-Анхальт.
 Берге — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Берге — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Берге — деревня в Верхней Лужице, коммуна Гроспоствиц района Баутцен, земля Саксония
 Замок Берге — замок в районе в районе Бюр города Гельзенкирхен.

Персоналии 
 Берге, Анне (род. 1966) — норвежская горнолыжница.
 Берге, Кристиан (род. 1973) — норвежский гандболист, главный тренер сборной Норвегии.
 Берге, Магнус (1909—2001) — шведский кёрлингист.
 Берге, Сандер (род. 1998) — норвежский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Берге, Стиг (род. 1943) — норвежский ориентировщик.
 Берге, Стиг Андре (род. 1983) — норвежский борец греко-римского стиля.